LNQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Loani (Papua Nuova Guinea)